Епархия Гранады () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Гранада, Колумбия. Епархия Гранады входит в митрополию Вильявисенсио. Кафедральным собором епархии Гранады является церковь Пресвятой Девы Марии Кармельской.

История 
16 января 1964 года Римский папа  Павел VI выпустил буллу «Laetamur admodum», которой учредил апостольскую префектуру Ариари, выделив её из апостольского викариата Вильявисенсио (сегодня – Архиепархия Вильявисенсио).

3 октября 1987 года Римский папа Иоанн Павел II выпустил буллу «Ad universas orbis», которой преобразовал апостольскую префектуру Ариари в апостольский викариат.

29 октября 1999 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу «Cum Vicariatus», которой преобразовал апостольский викариат Ариари в епархию Гранады. В этот же день епархия Гранады вошла в митрополию Боготы.

3 июля 2004 года епархия Гранады вошла в митрополию Вильявисенсио.

Ординарии епархии 
 епископ Jesús María Coronado Caro S.D.B. (16.01.1964 – 10.02.1973) – назначен епископом Гирардота; 
 епископ Héctor Jaramillo Duque S.D.B. (14.09.1973 – 3.08.1981) – назначен епископом Синселехо; 
 епископ Luís Carlos Riveros Lavado S.D.B. (5.03.1982 – 27.09.1986); 
 епископ Héctor Julio López Hurtado S.D.B. (15.12.1987 – 15.06.2001) – назначен епископом Гигардота; 
 епископ José Figueroa Gómez (8.08.2002 – по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Laetamur admodum 
  Булла Ad universas orbis 
  Булла Cum Vicariatus

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Колумбии